Horst Dumke ist der Name folgender Personen:

* Horst Dumke (Ministerialbeamter) (* 1914), deutscher Ministerialbeamter
 Horst Dumke (Fußballspieler) (* 1925), deutscher Fußballspieler
 Horst Dumke (Fechter) (* 16. Mai 1938), Fechter der DDR (siehe Liste der DDR-Einzelmeister im Fechten#Herrensäbel)